Radzie ist ein polnischer Ortsname:
 Radzie (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Radzien, 1938 bis 1945 Königsfließ, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Radzie (Jaświły), Dorf im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien